

Persone
 Chikara Fujimoto (1977) – ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista
 Hiroshi Fujimoto (1933-1996) – disegnatore e regista giapponese, membro della coppia Fujiko Fujio
 Jungo Fujimoto (1984) – calciatore giapponese, di ruolo centrocampista 
 Kenji Fujimoto (1947) – pseudonimo di uno chef di sushi giapponese
 Kyotaro Fujimoto, nome anagrafico di Keijiro Maeda (1986) – kickboxer giapponese
 Kōta Fujimoto (1986) – calciatore giapponese, di ruolo difensore
 Miki Fujimoto, nata Miki Shōji e conosciuta anche come Mikitty (1985) – cantante, attrice e modella giapponese
 Sou Fujimoto (1971) – architetto giapponese
 Tak Fujimoto, diminutivo di Takashi Fujimoto, (1939) – direttore della fotografia statunitense, di origine giapponese
 Tatsuki Fujimoto (1993) – fumettista giapponese
 Tatsuo Fujimoto (1940) – ex nuotatore giapponese
 Tsukasa Fujimoto (1983) – wrestler giapponese
 Yutaka Fujimoto (1950-2001) – cestista giapponese

Altro
 Malattia di Kikuchi-Fujimoto, o linfadenite necrotizzante istiocitaria – linfoadenopatia che colpisce generalmente la regione cervicale